PCF peut faire référence à :

Partis politique 
 Parti communiste français
 L'actuel Parti communiste français, successeur de la Section française de l'Internationale communiste fondée en 1920 ;
 Le Parti communiste de France (1919) (PCF), nom parfois donné au Parti communiste (PC), un parti marxiste d'ultra-gauche proche de l'anarchisme créé en 1919 par Raymond Peyricat et disparu en 1921 ;
  :
 Le Parti communiste de Finlande (1918) ;
 Le Parti communiste de Finlande (1997), issu d'une scission du précédent ;

Autres usages 
 Portable Compiled Font, en informatique ;
 Poste de contrôle frontalier ;
 Point Coordinated Function, une technique d'accès au média utilisée dans les réseaux sans-fil ;
  : la  est une théorie mathématique qui concerne la cofinalité des ultraproduits des ensembles ordonnés ;
  : fonction de distribution radiale.